
Termin RLA ima više značenja.

 Lipoinska kiselina
 Rod Laver Arena, Melburn, Australija.